Куплеты Эскамильо или Куплеты тореадора ( — «Тост, друзья, я ваш принимаю») — ария Эскамильо (бас-баритон) из второго акта оперы «Кармен» Жоржа Бизе на либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви.

Сюжет 
В таверне Лиласа Пастьи Кармен с подругами Фраскитой и Мерсе́дес плясками развлекает посетителей. Здесь же и капитан Суньига. В сопровождении толпы поклонников входит тореадор Эскамильо. Красота и обаяние Кармен не ускользают от его внимания.

Описание 
Ария написана композитором в фа миноре (куплеты) и фа мажоре (рефрен), размер — 4/4. Темп — allegro molto moderato (♩ = 108) . Требуемый вокальный диапазон — от A3 до F4, с тесситурой от B-flat3 до E-flat4. К рефрену присоединяются хор, Фраскита, Мерседес, Кармен, Моралес и Суньига.

Текст

Примечания

Ссылки 
 Votre toast, je peux vous le rendre. Дмитрий Хворостовский, 2015.
 Votre toast, je peux vous le rendre. Ильдар Абдразаков, 2016.
 Куплеты Эскамильо. Муслим Магомаев, «Голубой огонёк», 1964.
 Куплеты Эскамильо. Сергей Лейферкус, дирижёр Юрий Темирканов, 1983.
 Куплеты Эскамильо. Георг Отс, 1966.
 Куплеты Эскамильо. Павел Лисициан, 1950-е годы.

Произведения Жоржа Бизе
Баритональные арии
Оперные номера по алфавиту